Le Motor City Open 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule à Bloomfield Hills du 27 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

 Ryan Cuskelly remporte le plus grand titre de sa carrière en battant le tenant du titre Ali Farag en finale.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2017
Sport aux États-Unis en février 2017
Squash en 2017